Aegle kan syfta på:
 Aegle (träd) – ett släkte i familjen vinruteväxter
 Aegle (fjärilar) – ett fjärilssläkte i familjen nattflyn
 Aegle (grekisk mytologi) – flera olika begrepp i grekisk mytologi
 96 Aegle – en asteroid